Jméno a příjmení Jiří Kroupa má více nositelů:

 Jiří Kroupa (* 1951) – český historik architektury
 Jiří Kroupa (fotbalista) (* 1960) – český fotbalista
 Jiří Kroupa (právník) (* 1943) – český právník a vysokoškolský pedagog
Jiří Kroupa – postava z komedie Marečku, podejte mi pero!
Jiří Kroupa (Baseballový Rozhodčí) (*1968)